Blindheim peut faire référence à :

Toponyme 
 Blindheim, commune de Bavière en Allemagne
 , hameau de Michelfeld en Allemagne

Patronyme 
 Charlotte Blindheim (1917-2005), archéologue norvégienne
 Svein Blindheim (1916-2013), officier norvégien durant la Seconde Guerre mondiale

Sport 
 Blindheim, équipe norvégienne de volley-ball

Voir aussi